Drake (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Drake (rapper), Canadees rapper Aubrey Drake Graham
Drake Bell, een singer-songwriter/acteur uit de Verenigde Staten
Drake & Josh, een Amerikaanse sitcom
Straat Drake, een zeestraat tussen de zuidpunt van Zuid-Amerika, Kaap Hoorn en Antarctica

Als achternaam 
Nick Drake, een Britse singer-songwriter
Edwin Drake, Amerikaans oliewinner
Francis Drake, Brits zeevaarder
Frank Drake, Amerikaans astronoom
en zijn vergelijking van Drake